Świątynie pod wezwaniem św. Rocha:

 Kościół św. Rocha w Białymstoku
 Kościół św. Rocha w Krakowie
 Kościół św. Sebastiana i Rocha w Krakowie
 Kościół św. Rocha w Łęgonicach
 Kościół św. Rocha w Mikstacie
 Kościół św. Rocha (św. Trójcy) w Mińsku
 Kościół św. Rocha w Poznaniu
 Kościół św. Rocha w Proszowie
 Kościół św. Rocha w Radomsku
 Kościół św. Rocha i św. Marcina w Rzeszowie
 Kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Rocha Wyznawcy w Nowej Sobótce

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Roch, św.
!